Kurowice peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
 Kurowice un village de la Voïvodie de Basse-Silésie
 Kurowice un village de la Voïvodie de Łódź 
 Kurowice un village de la Voïvodie de Mazovie